Таміра Пашек була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Марина Еракович.

Барбора Заглавова-Стрицова виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Еракович з рахунком 4–6, 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Challenge Bell
2011